Маржинбаева — деревня в Аргаяшском районе Челябинской области, входит в состав Дербишевского сельского поселения.

География 
Расположена в восточной части района, на восточном берегу озеро Карагайкуль.  Расстояние до районного центра села Аргаяш 12 км.

История 
Основана башкирами Айлинской волости после 1742, заселена на условиях аренды. На Генеральном плане Челябинского уезда (1800) указана на современном месте.

Население 

(в 1889 — 188, в 1900 — 184, в 1916 — 250, в 1970 — 206, в 1995 — 259)

Улицы 
Лесная улица
Центральная улица

Инфраструктура 
 Фельдшерский акушерский пункт

Примечания 

Населённые пункты Аргаяшского района